Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1994 var det 58:e världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av IIHF. Mästerskapet avgjordes i fyra divisioner som A-, B-, C1- och C2-VM. De fyra turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Bozen, Canazei och Milano, Italien under perioden 25 april - 8 maj 1994.
B-VM i Köpenhamn, Danmark under perioden 7 - 17 april 1994.
C1-VM i Spišská Nová Ves och Poprad, Slovakien under perioden 18 - 27 mars 1994.
C2-VM i Barcelona, Spanien under perioden 13 - 19 mars 1994.

Totalt deltog 36 landslag i detta världsmästerskap, ett nytt rekord i VM sammanhang, samt två lag som deltog i kvalifikationsspel till C2-gruppen.

Efter 33-års uppehåll vann Kanada sin 20:e titel, senaste vinsten var i VM 1961 i Schweiz. Man vann semifinalen mot OS-guldmedaljörerna från detta år, Sverige, klart med 6-0. Finalen i sig blev sedan en repris på OS-finalens straffdramatik, fast med Finland som motståndare och denna gång vann Kanada på straffslag – Luc Robitaille blev VM-hjälte genom att göra det avgörande målet på sin straff. Sverige slog USA i bronsmatchen med klara 7-2.

Totalt deltog 70 NHL-proffs i turneringen.

A-VM

Inledande omgång 
De tolv deltagande länderna delades in i två grupper. De fyra bästa från varje grupp gick vidare till finalomgången. De sämst placerade lagen från respektive grupp spelade en avgörande match för att avgöra nedflyttning till B-gruppen.

Grupp A 
Matcherna spelades i Bozen, Italien

Grupp B 
Matcherna spelades i Canazei, Italien.

Nedflyttningsomgång 
De sämst placerade lagen från respektive grupp spelade mot varandra för att avgöra vem som skulle flyttas ned i B-gruppen.

Storbritannien flyttades ner i B-gruppen inför VM 1995 och ersattes av Schweiz som åter flyttades upp från B-gruppen.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Slutställning 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="350px"
! colspan="2"|VM 1994
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Kanada
|-
| bgcolor="silver"|Silver
| align="left"| Finland
|-
| bgcolor="#cc9966"|Brons
| align="left"| Sverige
|-
| 4.
| align="left"| USA
|-
| 5.
| align="left"| Ryssland
|-
| 6.
| align="left"| Italien
|-
| 7.
| align="left"| Tjeckien
|-
| 8.
| align="left"| Österrike
|-
| 9.
| align="left"| Tyskland
|-
| 10.
| align="left"| Frankrike
|-
| 11.
| align="left"| Norge
|-bgcolor="#EECFA1"
| 12.
| align="left"| Storbritannien
|}

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare 
Målvakt: Bill Ranford, Kanada
Back: Magnus Svensson (ishockeyspelare), Sverige
Forward: Paul Kariya, Kanada

All star team 
Målvakt: Bill Ranford, Kanada
Backar: Magnus Svensson, Sverige; Timo Jutila, Finland
Forwards: Paul Kariya, Kanada; Saku Koivu, Finland; Jari Kurri, Finland

Laguppställningar

Kanada 
Bill Ranford, Luke Richardson, Joe Sakic, Bobby Dollas, Pat Verbeek, Shayne Corson, Geoff Sanderson, Luc Robitaille, Kelly Buchberger, Marc Bergevin, Yves Racine, Stéphane Fiset, Paul Kariya, Mike Ricci, Jason Arnott, Rob Blake, Rod Brind'Amour, Steve Thomas, Nelson Emerson, Darryl Sydor, Steve Duchesne, Brendan Shanahan

Finland 
Jarmo Myllys, Jukka Tammi, Erik Hämäläinen, Timo Jutila, Mika Strömberg, Janne Laukkanen, Marko Kiprusoff, Hannu Virta, Jarkko Immonen, Jere Lehtinen, Ville Peltonen, Mika Alatalo, Sami Kapanen, Mikko Mäkelä, Janne Ojanen, Mika Nieminen, Jari Kurri, Saku Koivu, Esa Keskinen, Christian Ruuttu

Sverige 
Målvakter: Johan Hedberg (Leksands IF), Roger Nordström (Malmö IF), Tommy Salo (Västerås IK)
Backar: Peter Andersson (Florida Panthers), Roger Johansson (Leksands IF), Kenny Jönsson (Rögle BK), Nicklas Lidström (Detroit Red Wings), Tommy Sjödin (Brynäs IF), Fredrik Stillman (HV71), Magnus Svensson (Leksands IF)
Forwards: Mikael Andersson (Tampa Bay Lightning), Jonas Bergqvist (Leksands IF), Charles Berglund (Djurgården Hockey), Patrik Carnbäck (Västra Frölunda HC), Andreas Dackell (Brynäs IF), Tomas Forslund (Leksands IF), Roger Hansson (Malmö IF), Mikael Johansson (Djurgården Hockey), Patrik Juhlin (Västerås IK), Jörgen Jönsson (Rögle BK), Jan Larsson (Brynäs IF), Mats Sundin (Québec Nordiques), Stefan Örnskog (HV71)
Förbundskapten: Curt Lundmark

B-VM 
B-världsmästerskapet spelades i Köpenhamn, Danmark. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till A-VM 1995 samt för att undvika nedflyttning till C-VM 1995.

Tabell

Matcher

C1-VM 
C1-världsmästerskapet spelades i Poprad och Spišská Nová Ves, Slovakien. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till B-VM 1995 samt för att undvika nedflyttning till C2-VM 1995.

Tabell

Matcher

C2-VM

Kvalificering till C2-VM 

Estland och Kroatien kvalificerade sig för spel i C2-VM.

Gruppspel 
C-världsmästerskapet spelades i Barcelona, Spanien. De åtta lagen delades upp i två grupper i en föromgång där alla möter alla. De två sämst placerade lagen ur varje grupp spelar en placeringsomgång under det att de två bäst placerade lagen ur varje grupp spelar om en uppflyttningsplats till C1-gruppen 1995.

Grupp A 
Matcherna spelades i Barcelona i Spanien.

Grupp B 
Matcherna spelades i Barcelona i Spanien.

Placeringsomgång platser 33-36 
Matcherna spelades i Barcelona i Spanien.

Finalomgång platser 29-32 
Matcherna spelades i Barcelona i Spanien.

Total slutställning

Källor

Fotnoter

1994 i Danmark
1994 i Spanien
1994 i Italien
Internationella ishockeytävlingar i Danmark
Internationella ishockeytävlingar i Italien
Internationella ishockeytävlingar i Spanien
Ishockeysäsongen 1993/1994
Sportevenemang i Milano
Sportåret 1994
1994
Internationella ishockeytävlingar i Slovakien
Internationella sportevenemang i Köpenhamn
Sportevenemang i Barcelona
Sport i Bolzano
Köpenhamn under 1900-talet
Milano under 1900-talet